Kabinett Ōhira steht für folgende Regierungen Japans:
 Kabinett Ōhira I (1978 bis 1979)
 Kabinett Ōhira II (1979 bis 1980)